Siempre:

 Siempre (альбом Il Divo);
 ;
 .